В этой статье перечисляются основные события из истории общественного транспорта (прежде всего трамваев, троллейбусов и автобусов) в 1933 году. Информация об истории метрополитенов и железнодорожного транспорта находится в отдельных статьях.

События

СССР

РСФСР 
 15 ноября — открыто троллейбусное движение в Москве — первой троллейбусной системы на территории СССР.

 7 ноября — открыто трамвайное движение в Дзержинске.
 30 ноября — открыто трамвайное движение в Новокузнецке.
 Прекращено движение конки в городе Ирбит.

В мире

Австралия 

 1 октября — открыто троллейбусное движение в городе Перт.

Великобритания 
 13 мая — открыто троллейбусное движение в городе Бурнемут.
 4 декабря — открыто троллейбусное движение в городе Гаддерсфилд.

Венгрия 
 16 декабря — открыто троллейбусное движение в городе Будапешт.

Германия 
 24 декабря — в очередной раз возобновлено троллейбусное движение в городе Берлин.

Италия 
 21 апреля — открыто троллейбусное движение в городе Венеция.
 28 октября — открыто троллейбусное движение в городе Милан.

Канада 
 12 сентября — прекращено трамвайное движение на электрической тяге в городе Труа-Ривьер.

США 
 23 апреля — открыто троллейбусное движение в городе Дайтон.
 3 декабря — открыто троллейбусное движение в городе Коламбус

Франция 
 22 января — открыто троллейбусное движение в городе Руан.

Транспорт в 1933 году
Годы в истории общественного транспорта